Кідман () — прізвище.

Відомі носії:

 Антонія Кідман (1970) — молодша сестра Ніколь Кідман, австралійська телеведуча.
 Дженс Кідман (1966) — вокаліст шведського метал-гурту «Meshuggah».
 Ніколь Кідман (1967) — австралійська акторка.

Прізвища